Kocaköy ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

 Kocaköy (Çal), Ortsteil der Stadt Çal in der Provinz Denizli
 Kocaköy (Diyarbakır), Stadt und Landkreis der Provinz Diyarbakır